Kelang, un fleuve de Malaisie traversant Kuala Lumpur ;
 Kelang, une commune malaisienne du Selangor ;
 Port Kelang, le port principal de Malaisie.